Низки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Низки — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Низки — деревня в Захаровском районе Рязанской области.